Amerikai Egyesült Államok
 Knights Landing, korábban Grafton
 Grafton (Észak-Dakota)
 Grafton (Illinois)
 Grafton (Indiana)
 Grafton (Iowa)
 Grafton (Kansas)
 Grafton (Massachusetts)
 Grafton (Nebraska)
 Grafton (New Hampshire)
 Grafton (New York)
 Grafton (Nyugat-Virginia)
 Grafton (Ohio)
 Grafton (Utah)
 Grafton (Vermont)
 Grafton (Virginia)
 Grafton (Wisconsin)
 Grafton (város, Wisconsin)
 Grafton megye, New Hampshire

 Ausztrália
 Grafton (Ausztrália)